

Geografia 
 Ōgata – villaggio giapponese della prefettura di Akita

Persone 
 Issei Ogata (1952) – attore e comico giapponese
 Ken Ogata (1937-2008) – attore giapponese
 Ken'ichi Ogata (1942) – doppiatore giapponese
 Megumi Ogata (1965) – doppiatrice e cantante giapponese
 Naoto Ogata (1967) – attore giapponese
 Ogata Kenzan (1663-1743) – pittore e ceramista giapponese
 Ogata Kōrin (1658-1716) – pittore e artigiano giapponese 
 Sadako Ogata (1927-2019) – docente e diplomatica giapponese
 Tarō Ōgata (1912-1948) – economista e politico giapponese
 Tōru Ōgata (1954) – filosofo giapponese
 Tsuyoshi Ogata (1973) – maratoneta giapponese
 Yoshin Ogata (1948) – scultore giapponese